Desaguadero se može odnositi na:
 Desaguadero, grad na peruansko-bolivijskoj granici
 Desaguadero, rijeku u Boliviji
 Desaguadero, rijeku u Argentini
 Desaguadero Indijanci, pleme američkih Indijanaca